Isabella von Valois (frz. Isabelle de Valois, span. Isabel de Valois) ist der Name folgender Personen:

* Isabelle de Valois (1312–1348), Tochter von Philipp V. und Jeanne de Bourgogne, Ehefrau von Guigues VIII., Dauphin de Viennois, und von Jean III. de Faucogney
 Isabelle de Valois (1348–1372), Tochter von Johann II. und Jutta von Luxemburg, Ehefrau von Gian Galeazzo Visconti, Herzog von Mailand
 Isabelle de Valois (1389–1409), Königin von England, Ehefrau von Richard II. und von Charles d’Orléans
 Elisabeth von Valois (Isabel de Valois; 1545–1568), Königin von Spanien, Ehefrau von Philipp II.